Die Mannschaftseuropameisterschaften der Herren und Damen 1992 im Squash fanden vom 29. April bis 2. Mai 1992 in Aix-en-Provence in Frankreich statt. Insgesamt traten 20 Mannschaften bei den Herren und 15 Mannschaften bei den Damen an. Bei den Herren handelte es sich um die 20. Auflage der Meisterschaft, bei den Damen um die 15. Austragung.

Bei den Herren sicherte sich Schottland seinen ersten Titelgewinn, nachdem die Mannschaft im Halbfinale den Dauersieger England knapp mit 3:2 besiegt hatte und im Endspiel auch Finnland mit 3:2 bezwang. Mark Maclean, Colin Keith, Peter Nicol, Derek Ritchie und Martin Heath bestritten das Finale für Schottland, während der finnische Kader aus Sami Elopuro, Pentti Pekkanen, Marko Pulli, Ville Makisarka und Juha Raumolin bestand. Bei den Damen setzten sich die Engländerinnen Martine Le Moignan, Sue Wright und Cassie Jackman im Endspiel mit 3:0 gegen Deutschland durch, dessen Aufgebot aus Sabine Schöne, Sabine Baum und Daniela Grzenia bestand. Damit verteidigten die Engländerinnen ihren Titel aus dem Vorjahr.

Herren

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Platzierungsspiele

Damen

Ergebnisse

Platzierungsspiele

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

1992
Squashturnier 1992
Squashturnier in Aix-en-Provence